Урада́ — село (аул) в Шамильском районе Дагестана. Административный центр Урадинского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено в 5 км к югу от районного центра села Хебда, на левом берегу реки Гичиноор.

Население

История 
С 1928 по 1932 год — административный центр Кахибского района.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района
Бывшие районные центры Дагестана